Pobjeda ist das Wort für „Sieg“ in den ostslawischen und südslawischen Sprachen, die eine ijekavische oder ikavische Aussprache des Jat haben, also ukrainisch (), kroatisch, bosnisch und montenegrinisch (), sowie serbisch (nur in Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Montenegro und dem Westen Serbiens um Užice). Die Entsprechung in den Sprachen mit ekavischer Aussprache ist Pobeda.

Es bezeichnet:

Geografie

Siedlungen in der Ukraine:
 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Stadtkreis von Snischne, siehe Pobjeda (Snischne)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Perwomajskyj, siehe Pobjeda (Perwomajskyj)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Pobjeda (Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Starobeschewe, siehe Pobjeda (Starobeschewe)
 Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Amwrossijiwka, siehe Pobjeda (Amwrossijiwka)
 Siedlung in der Oblast Luhansk, Rajon Schtschastja, siehe Pobjeda (Schtschastja)

Sonstiges

 eine Tageszeitung in Montenegro, siehe Pobjeda (Zeitung)
 einen bosnisch-herzegowinischen Hersteller von Zündern, siehe Pobjeda (Unternehmen)